Innenleben bezeichnet:

 umgangssprachlich die Psyche (gleichbedeutend dafür ebenfalls: „sein Inneres“)
 Innenleben (Film), Spielfilm von Woody Allen
 als metaphorischer Ausdruck den äußerlich nicht sichtbaren Funktionsmechanismus eines technischen Gerätes, zum Beispiel einer Uhr

Siehe auch:
 Innen Leben (Insyriated), Spielfilm von Philippe Van Leeuw